Dashtadem (Aragatsotn)
 Dashtadem (Lorri)